

Geografia 
 Costa Smeralda – tratto costiero della Gallura nel nord-est della Sardegna

Nautica 
 Costa Smeralda – nave da crociera della compagnia genovese Costa Crociere

Altro 
 Costa Smeralda – col nome di Monti di Mola viene citata da Fabrizio De André nel suo album Le nuvole
 Tele Costa Smeralda –  rete televisiva italiana a carattere regionale della Sardegna
 Vacanze sulla Costa Smeralda –  film del 1968 diretto da Ruggero Deodato